Никифоренко — фамилия. Известные носители:
 Никифоренко, Олег Сергеевич (род. 2001) — белорусский футболист.
 Никифоренко, Сергей Иванович (род. 1978) — белорусский футболист.
 Никифоренко, Юрий Васильевич (1941—2004) — российский политический деятель.